Лагерные деньги () нацистской Германии — монеты и банкноты, имевшие хождение в организованных в нацистской Германии гетто, трудовых и концентрационных лагерях в 1933—1945 годах.

Гетто и концлагеря с собственными денежными системами 

Из многочисленных мест заточения в нацистской Германии системы лагерных денег имелись в нескольких десятках гетто, концентрационных и трудовых лагерей.

Цель создания 

Введение денег для гетто решало сразу несколько задач.

 Усложнение побегов. Так как данные денежные знаки циркулировали только в гетто, сбежавший не смог бы использовать их во внешнем мире.
 Метод субсидирования потребностей гетто или концентрационного лагеря.
 Изоляция интернированных, у которых не было доступа к «реальным деньгам». Таким образом осуществлялась их изоляция от внешнего мира.
 Премирование и поощрение за сверхнормативный труд.

Наряду с деньгами для заключённых, существовали также расчётные жетоны и талоны для охранников лагерей.

Денежные системы концентрационных лагерей

Лихтенбург 
Один из первых концентрационных лагерей Лихтенбург был создан в 1933 году. Сохранились единичные экземпляры лагерных денег номиналом в 1 и 2 пфеннига. Они представляли собой бумажные знаки размером 50×50 мм жёлтого и зелёного цветов соответственно, на одной стороне которых были напечатаны номинал 0,01 и 0,02,  (). Данные деньги реально можно было использовать только в местной столовой.

Ораниенбург 
Особенностью концентрационного лагеря Ораниенбург являлась его «открытость» для представителей Красного креста и иностранной прессы. Из него намеревались сделать показательное место заключения в Третьем рейхе. Наличие лагерных денег соответствовало данной задаче. Разработчиком дизайна стал узник лагеря гравёр Хорст-Вилли Липперт. Им были разработаны банкноты номиналом 5, 10, 50 пфеннигов и 1 марка (последняя известна в единичных пробных экземплярах). Особенностью денег Ораниенбурга стало наличие водяных знаков.

Зная о том, что лагерные деньги могут увидеть представители иностранной прессы, Липперт на ряде банкнот в словосочетании «» в слове «konzentrationslagers» несколько видоизменил букву «g» убрав её верхнюю черту. После этого слово стало читаться как «konzentrationslayers». Липперт надеялся, что его послание будет понято правильным образом, так как «slayers» на английском языке означает «убийцы». Однако ни представители иностранных держав, ни руководство концлагеря не обратило внимание на данное кодированное сообщение. Об этой истории сообщил сам Липперт через несколько десятилетий после окончания II мировой войны в 1981 году. Банкноты с надписью «konzentrationslayers» сохранились.

Концентрационный лагерь Ораниенбург просуществовал недолго. В июле 1934 года он был закрыт. Впоследствии, через несколько лет неподалёку был образован новый лагерь Заксенхаузен.

Денежные системы гетто 
Изначально жители гетто пользовались обычными деньгами, проштампованными особым образом, чтобы их нельзя было использовать за пределами гетто. Постепенно использование денег было запрещено, а вместо них существовала система распределения продуктовых рационов. Известны несколько гетто, где существовало подобие денежной системы с оригинальным дизайном.

Вестерборк 
Номинал был выражен в нидерландских центах, текст был на немецком языке.

Лодзь 

В 1942—1943 гг. были выпущены алюминиевые и алюминиево-магниевые монеты номиналами 10 пфеннигов, 5, 10 и 20 марок. Монеты 10 пфеннигов 1942 г., выпущенные относительно большим тиражом, вскоре были изъяты, поскольку дизайн их лицевой стороны напоминал германские монеты. Монета 10 пфеннигов следующего выпуска на лицевой стороне имела надпись по кругу «Расчётный знак на 10 пфеннигов» (цифра располагалась посредине), а на обороте «Старейшина евреев Лодзи», а в центре — шестиконечную звезду с годом на ней. Монеты позднейших выпусков (5, 10 и 20 марок) имели на обороте в левом верхнем углу крупную шестиконечную звезду, а в правом нижнем — крупную надпись ГЕТТО и ниже год. Монеты активно использовались, сохранившиеся до настоящего времени экземмпляры в большинстве имеют изношенный вид.

Наряду с монетами выпускались также банкноты.

Терезин 
В Терезине выпускались банкноты номиналами от 1 до 100 крон. На лицевой стороне изображался Моисей со скрижалями и надпись «Расчётный знак на сумму … крон». Сохранилось в общей сложности несколько тысяч банкнот, причём подавляющее большинство из них — номиналом в 20 крон.

Галерея

Примечания

См. также 
 Марка лодзинского гетто

Литература 
 
 
 

Марка
Военные деньги
Оккупационные деньги нацистской Германии
Концентрационные лагеря нацистской Германии